Tolli ist der Familienname folgender Personen:

 Cäcilie Tolli (1872–nach 1902), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Vive Tolli (geb. 1928), estnische Grafikerin